Михаил Иванович Кулеш(6 августа 1956 , д. Полкотичи, Ивановского района, Брестской области) — белорусский писатель, член Союза писателей РБ (2013), Член Союза писателей Союзного государства(2018), член Международной Ассоциации писателей и публицистов(2018).

Биография 
Кулеш Михаил Иванович родился 6 августа 1956 года в деревне Полкотичи, Ивановского района, Брестской области, БССР, в семье крестьян. Базовую, восьмилетнюю школу окончил в соседней деревне Скорятичи. В г. Пинске окончил среднюю школу № 4 (нынче гимназия № 1 им. Ф. Я. Перца) в 1973 году и в этом же году поступил в Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина на филологический факультет, отделение белорусского и русского языка и литературы.

После окончания университета в 1978 году, работал учителем в Пинском районе, инструктором райкома комсомола, служил на офицерских должностях в органах внутренних дел.

В 1987 году был переведён по службе в Красноярский край. После увольнения в запас работал учителем, заведующим интернатом, завучем по учебно-воспитательной работе, директором школы в учебных заведениях Красноярского края.

В 1996 году вернулся на родину, в Беларусь. Жил в Пинске. Работал преподавателем русского языка и литературы в Пинском СПТУ-88(сейчас строительный лицей), менеджером по продаже мебели в КО «Пинскдрев».

С 2008 года проживает в г. Бресте. Является индивидуальным предпринимателем. Работает педагогом дополнительного образования в средней школе № 10 г. Бреста. Ведёт литературный кружок «В десяточку». Воспитанники кружка неоднократно становились победителями республиканских, областных и городских литературных конкурсов. Печатаются в городских, областных, республиканских газетах, журналах, альманахах. Участвовали в Евразийском Международном фестивале культур, литературных фестивалях «Нить», «Читающий бульвар», «Свободный микрофон».

Жена — Кулеш Татьяна Владимировна вместе с мужем занимается предпринимательской деятельностью. Дочь Елена Михайловна так же индивидуальный предприниматель. Внучка Синкевич Виктория учится в 11 классе СШ № 10 г. Бреста, посещает литературный кружок, который ведёт дедушка.

Творчество 
Стихи начал писать с восьмого класса. В 1972 году был принят в литературное объединение «Орбита» при Пинской районной газете «Полесская правда», где впервые познакомился с известным талантливым поэтом Валерием Гришковцом. Первое стихотворение «Приход весны» было напечатано в 1973 году в этой же газете.

Публиковался в газетах " Літаратура і мастацтва ", «Заря»,"Народная трыбуна", «Брестский вестник», «Заря над Бугом», «Полесская правда», «Пинский вестник»,"Чырвоная звязда"(нынче «Яновский край»), «Районные будни», «Кобринский вестник».

В журналах : «Нёман», «Полымя», «Новая Немига литературная»(Минск), «Литературный ковчег»(Омск, Россия).

В литературных альманахах и коллективных сборниках : «Літара», «Астрамечаўскі рукапіс», «Вдохновение», «Жырандоля»(Брест), «Созвучие», «Созвездие», «Справа»(Минск), «Ступени»(Вильнюс"), «Нить»(Лондон).

Тематика стихов : философская, любовная лирика, тема родины, юмор. В стихах более позднего периода можно заметить тему раздумий о прожитой жизни, когда на смену бурной молодости приходит мудрая зрелость.

В последние годы много занимается художественными переводами с белорусского языка поэтов Казимира Камейши(готов к выпуску сборник переводов «На два крыла») и Михаила Позднякова.

Перевёл с польского языка несколько стихов и рассказов польского писателя Александра Навроцкого.

Михаил Кулеш — редактор сборников поэзии «Угол зрения» члена Союза писателей РБ Александра Гринкина и «Поэзия провинции» молодого поэта из Ивацевацевичей Александра Бахура.

Образование 
1.Белорусский государственный университет им. В. И. Ленина, филологический факультет, отделение белорусского и русского языка и литературы.(1978).
2.Университет марксизма-ленинизма, факультет международных отношений и внешней политики СССР.(1986; красный диплом).

Книги стихов и прозы 
 Белые ночи: Стихи. –Тура, Красноярский край.:Детская литература,1993.           
 Окна : Стихи. – Брест.:Альтернатива,2011.
 Я уже не тот… - Минск.: Белпринт,2015.

Литературные награды 
 Нагрудный знак Союза писателей Беларуси «За большой вклад в литературу» (2016)
 Почётная грамота Союза писателей РБ(2016)
 Диплом республиканской Ассоциации защиты интеллектуальной собственности «Белбрэнд» за развитие творческого потенциала молодых литераторов(2016)..
 Ценный подарок и две книги Н.И.Чергинца от Союза писателей РБ и газеты «Сельская газета» за победу в республиканском конкурсе «Радок пра родны куток»(2018).

Общественная деятельность 
 Участник международных литературных фестивалей «Нить» 2017, 2018, 2019.
 Участник шести фестивалей «Дни белорусской письменности»  в Заславле, Щучине, Несвиже, Рогачёве, Полоцке, Иваново.       
 Делегат 3-го съезда Союза писателей РБ.

Литература 
 Остаться лириком в душе. Валерий Гришковец.//Пінскі веснік №27. 08.08.2010.
 Миг рождения поэзии. Валерий Гришковец.//Пінскі веснік № 18. 25.02.2011.
 Перед людьми и миром нараспашку. Валерий Гришковец.//Пінски веснік № 82, 14.10.2011.
 Перед людьми и миром нараспашку. Валерий Гришковец.//Заря № 24, 27.10.2011.
 Імя у паэтычным страі. Вячеслав Бурдыка.//Народная трыбуна №5, 30.01.2015.
 А які ён цяпер? Виктор Славин.//Народная трыбуна № 17 ,24.04.2015.
 В гостях у сказки. Е. Соколовская.//Заря № 140. 10.12.2015.
 Душой ніколі не крывіў. Вячеслав Бурдыка.//Народная трыбуна № 52.  25.12.2015.
 Самобытный почерк.  Елена Синявская.//Брестский вестник. №1 . 07.01.2016.
 Диалог над раскрытой книгой. Георгий Томашевич.//Заря. №57.  21.05.2016.
 С юбилеем! Владимир Туров. //Заря. № 89. 04.08.2016.
 Творческое дыхание Михаила Кулеша. Елена Синявская//Брестский вестник. №35. 01.09.2016.
 У нас в гостях литературный кружок. Александр Волкович. //Астрамечаўскі рукапіс.№ 3. 2016.
 Паэзія, узнёсласць, гармонік, гітара.Анатолий Крейдич.//Заря. №137. 26.11.2016.
 Ты і сёння той…Вячеслав Бурдыка. //Народная трыбуна. №48. 25.11.2016.
 З дабром і мірам да людзей. Надзея Ладаражанка. // Брестский вестник. № 48. 01.12.2016.
 Ностальгия и тихая грусть. Елена Синявская. //Брестский вестник. № 26. 25.06.2015.
 Я уже не тот…( отзыв на книгу) .К Камейша.//Заря. № 32. 21.03.2015.
 Я ужо не той…(отзыв на одноименную книгу) .Александр Мартинович. //Літаратура і мастацтва. № 15. 17.04.2015.
 Той ды не той…А Крейдич. Отзыв на книгу. //Чырвоная звязда. №21. 30.04.2015.

Публикации в республиканских журналах 
 "Нёман" номер 7 за 2013 год, подборка стихов Non sum quales eram
 "Нёман" номер 8 за 2015 год, подборка переводов с белорусского "На родном крыльце"
 "Нёман" номер 9 за 2015 год, подборка стихов "Зреет колос в лучах солнца"
 "Нёман" номер 7 за 2017 год,подборка переводов с белорусского "Моя Нёманина"
 "Нёман" номер 10 за 2017 год, подборка стихов "Листки календаря"
 "Нёман" номер 12 за 2018 год, подборка переводов с белорусского "А в декабре здесь снова побелело"
 "Нёман" номер 4 за 2013 год, подборка стихов на белорусском языке перевод К. Камейши "Окна"
 "Нёман" номер 12 за 2013 год, подборка стихов на белорусском языке в переводе лауреата национальной премии К. Камейши
 "Новая Немига литературная" номер 2 за 2015 год, рассказы "Поделюсь своим горем. Притча. Санька"
 "Новая Немига литературная" номер 4 за 2015 год, подборка стихов "Душой не покривлю"
 "Новая Немига литературная" номер 4 за 2016 год, рассказы "Откровенный разговор", "Халактер"
 Журнал "Нёман" номер 7 за 2018 год, Д. Родиончик статья "Во власти совпадений"
 Библиографический справочник Брестского областного отделения Союза писателе РБ 2018 год, стр.104
 Журнал "Литературный ковчег" г. Омск, Россия, номер 50, декабрь 2017 год, статья "Диалоги с авторами", стр.4
 Англия, литературный сборник "Нить", издательство "Hertfordshire Press UK Ltd", 2018 год
 Литва, Международный альманах "Ступени", 2018 год, 2019 год

Ссылки 
http://bvn.by/news/kultura/chlen-soyuza-pisateley-belarusi-mikhail-kulesh-pobesedoval-s-korrespondentom-bv-/

Родившиеся 6 августа
Родившиеся в 1956 году